Колобиха
 Колобиха — сельский населённый пункт, Островский район, Костромская область
 Колобиха — упразднённая деревня, Ярославская область, Ярославский район
 Колобиха — река, Вологодская область, Никольский район